Leszja Viktorivna Curenko (, a nemzetközi szaksajtóban Lesia Tsurenko) (Volodimirec, 1989. május 30. –) ukrán hivatásos teniszezőnő.

2007-ben kezdte profi pályafutását. Négy egyéni WTA-tornát nyert meg, emellett hat egyéni és nyolc páros ITF-tornán végzett az első helyen.

A Grand Slam tornákon a legjobb eredménye egyéniben a 2018-as US Openen elért negyeddöntő. Párosban a 2017-ben Wimbledonban a 3. körig jutott.

Legjobb világranglista-helyezése egyéniben a 23. hely, amit 2019. február 18-án ért el, párosban a 115. helyezés, amelyre 2018. május 28-án került. 2011-től Ukrajna Fed-kupa csapatának tagja.

WTA-döntői

Egyéni

Győzelmei (4)

* 2009-től megváltozott a tornák rendszere. Az egymás mellett azonos színnel jelölt tornatípusok között nincs teljes mértékű megfelelés.

Elveszített döntői (1)

ITF döntői

Egyéni  (6–7)

Páros (8–8)

Eredményei Grand Slam-tornákon

Egyéni

Párosban

Év végi világranglista-helyezései

Jegyzetek

Források 
 

Ukrán teniszezők
Ukrán nők
1989-ben született személyek
Élő személyek